est une expression anglaise signifiant « mauvaise réputation ». Elle peut faire référence à :

Cinéma 

 , film d'horreur américain de  sorti le .

Musique

Chanson 

 , chanson de  présente sur l'album  sorti en  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le .

Album 

 , album de  sorti en 1984 ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti en 1979 ;
 , album de  sorti le .

Voir aussi